What Ever Happened to Baby Jane? (boek), een boek uit 1960
What Ever Happened to Baby Jane? (1962), een film gebaseerd op bovenstaand boek
What Ever Happened to Baby Jane? (1991), een film gebaseerd op bovenstaand boek